Weinek är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ladislaus Weinek (1848–1913), österrikisk-ungersk astronom
 Martin Weinek (född 1964), österrikisk skådespelare och regissör

Övriga betydelser 

 Weinek, en månkrater
 Weinek, en asteroid

Efternamn